Imię i nazwisko Pierre Deschamps nosili lub noszą m.in.:
 Pierre Deschamps (1856–1923) – francuski dyplomata i golfista, olimpijczyk z 1900
 Pierre Deschamps (1921–2008) – belgijski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego